Grand Prix Hassan II 2008 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Grand Prix Hassan II rozgrywany w dniach 17–25 maja 2008 roku w Casablance na kortach ziemnych o puli nagród 370 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Maroku